

Geografia Estonii 
 Keila – miasto
 Keila – gmina
 Keila – rzeka
 Keila – wodospad

Geografia Niemiec 
 Keila – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Zobacz też 
 Kaila
 Keila-Joa – wieś w Estonii